Мануал:
 Руководство пользователя
 Мануал (орган) — клавиатура органа
 Manual — в скейтбординге, езда на двух парных колёсах скейта, не касаясь земли остальными